Y99 est un sigle qui peut faire référence à:
 l'aéroport de Plaza (Dakota du Nord) aux États-Unis
 ...

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres